

Toponymie

 Prandocin est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Prandocin est un village de la voïvodie de Petite-Pologne.